Nicarao, pleme Nahuatlan Indijanaca iz Nikaragve.
 Nicarao (poglavica), Poglavica Nicarao plemena.